Meschkat ist der Name von

 Klaus Meschkat (* 1935), deutscher Soziologe und emeritierter Professor der Universität Hannover
 Sabine Meschkat-Peters (* im 20. Jahrhundert), deutsche Historikerin